Mosc (poeta), poeta bucòlic i gramàtic grec 
 Joan Mosc, religiós romà d'Orient.